Birdseye ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birdseye (Colorado), im Lake County
 Birdseye (Indiana), im Dubois County
 Birdseye (Montana), im Lewis and Clark County
 Birdseye (Utah), im Utah County

Sonstiges:
 Birdseye Brook, Fließgewässer im Litchfield County, Connecticut
 Birdseye Lake, See im Lake County, Florida
 Birdseye Mine, Mine im Walker County, Alabama
 Birdseye Quarry, Mine im Utah County, Utah
 Birdseye Sawmill Mine, Mine im Lewis and Clark County, Montana

Personen:
 Birdseye, bürgerlich Laurens Saggau, deutscher Webvideoproduzent
 Clarence Birdseye (1886–1956), US-amerikanischer Biologe
 Tom Birdseye (* 1951), US-amerikanischer Autor von Kinderbüchern
 Victory Birdseye (1782–1853), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Birdeye